El término Kurchátov hace referencia a:
 Ígor Kurchátov (1903-1960), físico soviético;
 Borís Kurchátov (1905-1972), radioquímico soviético;
 Kurchátov (Kazajistán), localidad de la Provincia de Kazajistán Oriental, en Kazajistán;
 Kurchátov (Rusia), ciudad del óblast de Kursk, en Rusia.
 Instituto Kurchátov, centro de investigación física y nuclear ubicado en Moscú, en Rusia.